Monte Carmelo o Montecarmelo puede referirse a:

 Monte Carmelo, una cordillera en Israel;
 Monte Carmelo, un monte de Barcelona;
 Monte Carmelo, municipio de Minas Gerais, Brasil;
 Monte Carmelo, municipio de Trujillo, Venezuela;
 Monte Carmelo, capital del municipio venezolano;
 Montecarmelo, un núcleo urbano de Madrid (España);
 Montecarmelo, una estación del Metro de Madrid y ubicada en el núcleo urbano anteriormente citado.
 Monasterio Monte Carmelo, un monasterio situado en Sanlúcar la Mayor, a 18 km de Sevilla (capital de provincia);
 Monte Carmelo, una zarzuela de Federico Moreno Torroba (cuyo título no se refiere al monasterio sevillano sino a un carmen ficticio situado en Granada);